Арыстанбеков () — казахская фамилия. Известные носители:

 Арыстанбеков, Таутан (1897—1975) — государственный и общественный деятель.
 Арыстанбеков, Хайдар Арыстанбекович (1919—2008) — казахский учёный.
 Арыстанбекова, Акмарал Хайдаровна (род. 1948) — советский и казахстанский государственный деятель.